HMS „Vengeance” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca „zemstę”:

  – 28-działowa fregata szóstej klasy (sixth rate) zwodowana w 1757 roku we Francji, zdobyta przez Brytyjczyków w 1758 roku, zatopiona w 1766 roku.
  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1774 roku, przekształcony w okręt więzienny w 1808 roku, rozebrany w 1816 roku.
  – galeota zbudowana w Holandii, zakupiona w 1793 roku, sprzedana w 1804 roku.
  – 38-działowa fregata piątej klasy (fifth rate) zwodowana w 1794 roku we Francji, zdobyta przez Brytyjczyków w 1800 roku.
  – 84-działowy okręt liniowy drugiej klasy (second rate) zwodowany w 1824 roku, przekształcony w hulk w 1861 roku, sprzedany w 1897 roku.
  – pancernik typu Canopus zwodowany w 1899 roku, sprzedany w 1921 roku.
  – lotniskowiec typu Colossus zwodowany w 1944 roku, w latach 1952–1955 służący w Royal Australian Navy jako HMAS „Vengeance”, w latach 1960–2001 służący w Marinha do Brasil jako „Minas Gerais”, zezłomowany w 2004 roku.
  – okręt podwodny typu Vanguard, zwodowany w 1998 roku, w czynnej służbie.

Vengeance